Nürburg (gemeente), een gemeente in het Duitse district Ahrweiler in de Eifel bekend vanwege de Nürburgring.
Nürburg (burcht), de gelijknamige burcht in deze gemeente 
Nürburg (auto), de naam van een auto van het merk Mercedes-Benz
Nürburg (heuvel), een van de toppen van de Eifel